Nüchel steht für:
 Nüchel (Malente), einen Ortsteil der Gemeinde Malente in Schleswig-Holstein
 Heinz-Josef Nüchel (1932–2015), deutscher Politiker (CDU)